Любинський Микола Михайлович (* 23 вересня (5 жовтня) 1891 — † 8 січня 1938, урочище Сандармох, Карелія) — український мовознавець, член Центральної Ради, в березні — квітні 1918 року — міністр закордонних справ УНР.
 Любинський Всеволод — міністр охорони здоров'я України (тоді Міністерство Народного Здоров'я і Опікування) — з травня по 26 грудня 1918 року.

Українські прізвища